Parthaver har følgende betydninger:

 Indenfor projektledelse er en parthaver (eng: stakeholder) er en interessent, der også har aktiviteter, der er afgørende for opgavens eller projektets resultat. Parthavere der derfor særligt vigtige at inddrage i et udviklingsforløb for at sikre fælles forventninger til resultatet og realisering af disse forventninger.
 Indenfor ejerskab er en parthaver er en person, der ejer en defineret del af et aktiv, som fx en del af en ejendom.

Videre læsning 
Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. 2022. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag. ISBN 978-87-993236-8-5

Projektledelse
Juridiske begreber